Andrew Murray (1298-1338), militare scozzese
 Andrew Murray (1812-1878), naturalista scozzese
 Andrew Murray (1987), tennista scozzese